Стрєлко́в () — російське прізвище, вказує на нащадка стрільця (). Відомі носії:
 Стрєлков Володимир В'ячеславович (*1938) — радянський режисер та сценарист науково-популярного, документального та ігрового кіно («Подвиг Одеси» (1985) та ін.).
 Стрєлков Володимир Дмитрович (1922 — 1950) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1945).
 Стрелков Георгій Миколайович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (2023, посмертно).
 «Стрєлков Ігор Іванович» (1970 —)  — псевдо російського диверсанта Гіркіна Ігора Всеволодовича. За даними СБУ — полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ.
 Стрєлков Ілля Іванович (1898 — 1954) — радянський фізико-хімік, член-кореспондент АН УРСР (з 1948).
 Стрєлков Микола Михайлович (1916 — 1997) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1945).
 Стрєлков Олександр Іванович — доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України.
 Стрєлков Спиридон Михайлович (1917 — 1945) — Герой Радянського Союзу (1945).

 Стрєлкова Марія Павлівна — радянська актриса театру і кіно.